Denton může být:

 Denton (Texas) – město ve stejnojmenném okrese v americkém státě Texas
 Denton County – okres v americkém státě Texas
 Denton (Velký Manchester) – město ve Velké Británii v metropolitním hrabství Velký Manchester
 Denton (Nebraska) – vesnice v Nebrasce

Externí odkazy